Adebar steht für:
 den Namen für Störche in der Fabel
 ein Rufzeichen der Polizeihubschrauberstaffel Brandenburg, siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien

ADEBAR steht für:
 eine Abkürzung für den Atlas Deutscher Brutvogelarten

Abkürzung